Lumezi steht für:

 Lumezi (Sambia), Stadt in Sambia
 Lumezi (Distrikt), Distrikt in Sambia

Lumezi ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lumezi, kosovarischer Bankenvorstand